Francesco Auriti – politico italiano
 Giacinto Auriti – giurista, saggista e politico italiano
 Giacinto Auriti – diplomatico, ambasciatore e iamatologo italiano
 Marino Auriti – artista italiano